Колотов Віктор Миколайович — радянський і український воєначальник, генерал-полковник.
 Колотов Віктор Михайлович — радянський та український футболіст, згодом футбольний тренер.

російські прізвища